Тахи́р и Зухра́:

 «Тахир и Зухра» — восточная народная сказка-легенда о трагической истории любви
 «Тахир и Зухра» — советский историко-драматический художественный фильм 1945 года режиссёра Наби Ганиева, выпущенный «Ташкентской киностудией»
 «Тахир и Зухра» — мультипликационный фильм киностудии «Узбекфильм»
 «Зохре и Тахир» — советский художественный фильм 1991 года киностудии «Туркменфильм», режиссёрская работа Керима и Баба Аннановых
 «Тахир и Зухра» — пьеса российского драматурга Зухры Абакаровой (Яниковой)
 «Тахир и Зухра» — опера Т. Джалилова и Б. Бровцына